Villanázar kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Villanázar (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Zamora, 
 Villanázar (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Zamora, 

Robotskapade Spanienförgreningar